

Faune 
 Bélier : mâle adulte chez les ovins.
 Lapin bélier : race de lapins.

Astronomie 
 Bélier : constellation du zodiaque.

Astrologie 
 Bélier : un des douze signes astrologiques du Zodiaque.

Machine de guerre 
 Bélier : machine de guerre en forme de poutre utilisée pour forcer l'ouverture d'une porte le plus souvent au Moyen Âge.

Navires 
 Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de .

Aérospatiale 
 Bélier : fusée-sonde de la société Sud-Aviation.

Mécanique hydraulique 
 Bélier hydraulique : dispositif permettant de pomper de l'eau sans apport d'énergie autre que celui de l'eau elle-même.
 Coup de bélier : choc dans une canalisation.

Politique 
 Groupe Bélier : mouvement séparatiste du canton du Jura.

Sports 
 Le Bélier : trail à La Clusaz, en France.

Entreprise 
 Le Bélier : entreprise française spécialisée dans la fabrication de composants moulés en aluminium pour les industries automobile et aéronautique.

Informatique 
 Bélier : un outil facilitant l'utilisation de SSH dans certains cas.

Cinéma 

 La Famille Bélier : film français réalisé par Éric Lartigau, sorti en 2014.

Patronyme 

 Frédéric Bélier-Garcia (1965-), metteur en scène et scénariste français.

Toponymie 
 Bélier, région de Côte d'Ivoire.

Patronyme français